Молодіжна збірна Норвегії з хокею із шайбою — національна молодіжна команда Норвегії, складена з гравців віком не більше 20 років, що представляє країну на міжнародних змаганнях з хокею із шайбою. Опікується командою Норвезький хокейний союз.

Історія 
Молодіжна збірна Норвегії є постійним учасником чемпіонатів світу серед молодіжних команд. У топ-дивізіоні дебютували у 1979 році (вилитіла за підсумками чемпіонату до групи «В»), наступний дебют відбувся у 1989 році, посіли сьоме місце, наступного року вже зайняли шосте місце, а у 1991 році вибули до групи «В», також у топ-дивізіоні виступали 2006, 2011 та 2014 року.   

На чемпіонаті світу 2015 року виступали у першому дивізіоні, група «А».

Результати на чемпіонатах світу

Див. також 
 Збірна Норвегії з хокею із шайбою

Посилання 
 Збірна Норвегії з хокею із шайбою на hockey.no 
 На сайті IIHF  

Норвегія
Хокей у Норвегії